Le nom Hanbury-Tracy est celui d'une famille britannique. Elle doit ses origines à Charles Hanbury, homme politique whig qui en 1798 ajoute à son nom de famille celui de son épouse Henrietta Susanna Tracy, fille du dernier vicomte Tracy. Charles Hanbury-Tracy est élevé à la pairie du Royaume-Uni en devenant en 1838 le  baron Sudeley. Le nom Hanbury-Tracy est ainsi porté par ses descendants, dont notamment :

 Thomas Hanbury-Tracy (1801-1863), son fils et  baron ;
 Henry Hanbury-Tracy (1802-1889), frère du précédent, homme politique whig ;
 Sudeley Hanbury-Tracy (1837-1877), fils du  baron,  baron ;
 Charles Hanbury-Tracy (1840-1922), frère du précédent, homme politique libéral et  baron ;
 Frederick Hanbury-Tracy (1848-1906), frère du précédent, homme politique libéral ;
 Richard Hanbury-Tracy (1911-1941), petit-fils du  baron,  baron.

Patronyme anglais